Tornado est un mot espagnol qui a donné le mot  tornade en français. Tornado peut désigner :

Titres 

 Tornado, le titre original d'Ultime Combat, un film italien de 1983
 Tornado Warning, un téléfilm américain

Musique 
 Tornado, chanson des disc-jockey américain Steve Aoki et néerlandais Tiësto, sortie en 2011.
 Tornado, chanson de Dale Hawkins

Divers 
 le Niger Tornadoes Football Club, club de football nigérian
 la marque d'aspirateurs Tornado détenue par le groupe Electrolux
Tornado, le cheval de Zorro.
 Tornado, jeu vidéo d'action sorti en 2008 sur Nintendo DS.
 Tornado, des montagnes russes assises du parc Walibi Belgium ouvertes de 1979 à 2002.
 Tornado, des montagnes russes inversées du parc Särkänniemi.
 Tornado, des montagnes russes inversées du parc Parque de Atracciones de Madrid.

Objets 
 Tornado, corvette de l'Armada espagnole (1865)
 le Tornado, un projet de canot explosif allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 le Hawker Tornado, un avion de combat britannique de la Seconde Guerre mondiale
 le Panavia Tornado, un avion de combat multi-rôles
 le North American B-45 Tornado, un bombardier de l'armée de l'air américaine
 le Tornado (catamaran)
Chevrolet Tornado, un pick-up Chevrolet
 la patate tornado, une spécialité de la cuisine de rue sud-coréenne.

Toponyme 

Tornado, une census-designated place américaine située dans le comté de Kanawha en Virginie-Occidentale.

Voir aussi